hrabstwo Chatham (ang. Chatham County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Chatham (ang. Chatham County) w USA, w stanie Karolina Północna